ABC este o abreviere de trei litere care se poate referi la 

 ABC, formă uzuală în limba romănâ de a desemna fie un abecedar fie premisele de bază ale unui concept (de multe ori sub forma articulată, ABC-ul unei noțiuni)

Autovehicule 

 ABC (automobil din 1906), autovehicul american
 ABC (automobil din 1920), automobil englez
 ABC (automobil din 1922), un autovehicul american, planificat dar niciodată construit
 ABC (tehnologie), acronim pentru Active Body Control, tehnologie de suspensie a automobilelor

Companii

Mass-media 
 American Broadcasting Company, o companie americană de televiziune, 
 ABC Radio, rețea americană de radio, proprietatea în trecut a American Broadcasting Company
 Australian Broadcasting Corporation, compania națională de televiziune a Australiei
 ABC Radio (Australia), divizia de radio a Australian Broadcasting Corporation
 ABC Television, divizia de televiziune a Australian Broadcasting  Corporation
 ABC (stație de televiziune), o stație de televiziune a Australian Broadcasting Corporation din Canberra, Australia
 Associated Broadcasting Company, rețea de televiziune din Filipine
 Asahi Broadcasting Corporation, stație de radio și de televiziune comercială din Japonia
 Associated British Corporation, fostă companie britanică de televiziune și de film din Regatul Unit
 ABC (program de știri), program de știri din Suedia

Altele 
 Agricultural Bank of China (中国农业银行), una din cele „Patru cele mai mari” (Big Four) bănci ale Republicii Populare Chineze

Muzică 
 ABC (album), de Jackson 5
 ABC (cântec), de pe același album
 ABC (formație muzicală), o formație neoromantică din Regatul Unit

Ziare 
 ABC (ziar), ziar spaniol conservator fondat în 1903